Le championnat du monde junior féminin de handball 2012 est la  du tournoi. Il s'est déroulé en République tchèque du  au .

La compétition est remportée par la Suède, vainqueure en finale de la France 29 à 22. La Hongrie remporte la médaille de bronze aux dépense de la Serbie.

Tirage au sort 
Les chapeaux pour le tirage au sort ont été annoncés le 11 avril 2012.

Tour préliminaire 
Le tirage au sort a eu lieu le 18 avril 2012 à Ostrava,République tchèque.

Tous les horaires sont en (HNEC + 2).

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Match de classement 5-8 places

Demi-finales

Match pour la

Match pour la

Match de classement  à

Quarts de finale de classement

Demi-finales hautes

Demi-finales basses

Match pour la

Match pour la

Match pour la

Match pour la

Match de classement  à la

Demi-finales de classement

Match pour la

Match pour la

Match de classement  à la

Demi-finales de classement

Match pour la

Match pour la

Classement final

Récompenses individuelles 
Équipe type du tournoi
 meilleure joueuse : Lee Hyo-jin, 
 gardienne : Laura Glauser,  France
 ailière gauche : Louise Sand, 
 arrière gauche : Maria Adler, 
 demi-centre : Kinga Klivinyi, 
 arrière droite : Anna Viakhireva, 
 ailière droite : Pauline Coatanea ,  France
 pivot : Natalija Vasić, 

Meilleure marqueuse 
 Kinga Klivinyi,  avec

Équipes 
  Suède, championnes du monde junior
Emma Friberg, Lina Barksten, Linn Blohm, Louise Sand, Vanessa Tellenmark, Alexandra Domeij, Maria Lindh, Ida Skoglund, Clara Monti Danielsson, Maria Adler, Hanna Daglund, Lina Larsson, Linnea Claeson, Linn Larsson, Anna Lagerquist et Carin Strömberg

  France, vice-championnes du monde junior
Claire Moreau, Marine Dupuis, Manon Houette, Julie Godel, Jane Charbonnel, Anaïs Lonzième, Laëtitia Benouamer, Coralie Lassource, Elise Brigot, Camille Rassinoux, Pauline Coatanea, Laura Glauser, Camille Asperges, Dounia Abdourahim, Sabrina Abdellahi et Grâce Zaadi.

Source :

Notes et références

Liens externes 
 

2012
Handball feminin junior
Handball feminin junior 2012
Handball feminin junior Monde 2012
Monde feminin junior 2012
Sport en Tchéquie en 2012
Monde feminin junior